L'inganno (The Beguiled) – romanzo del 1966 scritto da Thomas P. Cullinan
The Beguiled: The Storyteller – cortometraggio del 1971 diretto da Clint Eastwood
La notte brava del soldato Jonathan (The Beguiled) – film del 1971 diretto da Don Siegel
L'inganno (The Beguiled) – film del 2017 diretto da Sofia Coppola